Krautzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krautzberger (1913–1942), sudetendeutscher Politiker (NSDAP)
 Maria Krautzberger (* 1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Krautzberger (1943–2021), deutscher Jurist